Черкесск:

 Черкесск — город в России, столица Карачаево-Черкесской Республики.
 Черкесск — железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги.